Осташевский:

 Осташевский, Генрих Романович (1921—2004) — советский и украинский актёр театра и кино, народный артист Украинской ССР.
 Осташевский, Евгений (род. 1968) — американский поэт и переводчик российского происхождения, педагог.
 Осташевский сельский совет — входит в состав Зборовского района Тернопольской области Украины.